Pech steht für:
 Pech, unheilvolle Fügung oder eine Verkettung mehrerer Ereignisse, siehe Unglück, Pechvogel
 Pech (Dynastie), postklassisches Fürstengeschlecht der Maya aus Yucatán
 Pech (Stoff), schwarze, zähflüssige, teerartige Masse
 in Österreich und Süddeutschland Synonym für Harz (Material)
 Pech (Wachtberg), Ortsteil der Gemeinde Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Cahal Pech, Ruinenstadt der Maya in Belize
 Pech (Ariège), Gemeinde im Département Ariège in der Region Okzitanien in Frankreich
 Pech, piemontesischer Name der Gemeinde Pecco in der Provinz Turin, Italien
 Pech (Band)
 Pech (Kunar), rechter Nebenfluss des Kunar in Ost-Afghanistan

Pech ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Pech (1894–1945), deutsch-russischer Widerstandskämpfer
 Arthur Pech (1912–1980), deutscher Politiker (DBD)
 Edmund Pech (1921–1993), deutscher Unternehmer und Politiker (LDPD)
 Edmund Pech (Kulturwissenschaftler) (* 20. Jahrhundert), sorbischer Kulturwissenschaftler und Autor 
 Ernst August Pech (1788–1863), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Justinus Christoph Pech (* 1973), deutscher Ordensgeistlicher, Priestermönch des Zisterzienserklosters Bochum-Stiepel und Theologe
 Karlheinz Pech (* 1933), deutscher Historiker
 Kristian Pech (* 1946), deutscher Schriftsteller
 Matthias Pech, deutscher Kirchenmusiker und Organist
 Michel Pech (1946–2012), französischer Fußballspieler
 Otto Pech (1882–1950), deutscher Grafiker
 Ottomar Pech (1914–2000), deutscher Offizier der ehemaligen Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
 Thorsten Pech (* 1960), deutscher Kirchenmusiker
 Raymond Pech (1876–1952), französischer Komponist

PECH steht für:
 PECH-Regel, Sofortmaßnahme bei Sportverletzungen
 den Ausschuss für Fischerei des EU-Parlamentes, siehe Ausschuss für Fischerei

Siehe auch:
 Päch
 Paech

Abkürzung